Caddy steht für:

 caddy, Assistent beim Golfspiel, siehe Caddie
 Steckmodul
 CADdy (Software) eine in Deutschland entwickelte CAD-Software
 Caddy (Webserver), ein HTTP/2-kompatibler Webserver 
 VW Caddy, eine Modellreihe von Volkswagen

Caddy ist der Familienname folgender Personen:
 Eileen Caddy (1917–2006), Gründerin der Findhorn Community
 John Herbert Caddy (1801–1887), kanadischer Maler

Siehe auch:
 Cady